Marcinówka – wieś w Polsce, w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim, w gminie Skierbieszów
 Marcinówka – część wsi Poraj w Polsce, w województwie lubelskim, w powiecie hrubieszowskim, w gminie Horodło
 Marcinówka – potok płynący w Kotlinie Kłodzkiej